Die Saison 2006/07 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 9. Dezember 2006 und endete mit dem Finale am 18. März 2007. Der russische Verein Fakel Nowy Urengoi gewann das Endspiel in eigener Halle gegen Copra Piacenza aus Italien.

Modus 
In der Vorrunde wurden zwölf Turniere mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Achtelfinale und trafen dort auf vier gesetzte Mannschaften. Das Achtel- und Viertelfinale wurden im KO-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Die Sieger des Viertelfinales erreichten das Final Four.

Teilnehmer

Spielplan

Vorrunde
In der Vorausscheidung am 9./10. Dezember gab es zwei Duelle. Krasnoperekopsk aus der Ukraine unterlag dem türkischen Vertreter Ankara mit 2:3 und 0:3. Die Serben aus Kraljevo setzten sich mit 3:1 und 1:3 gegen den slowakischen Verein Humenne durch.

Achtelfinale bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2006/07 (Männer)
Volleyballsaison 2006/07
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften